Bodenberg steht für folgende Orte:
 Bodenberg (Gemeinde Dienten), Ortsteil von Dienten am Hochkönig, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Bodenberg (Gemeinde Rußbach), Ortsteil von Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Bodenberg (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Berge:
  Bodenberg (1001 m), bei Kröntenhütte
  Bodenberg (642 m), bei Weggis
  Bodenberg (296 m), bei Schladern

Siehe auch:
 Boddenberg
 Bodenburg